Miejscowości w Polsce:
 Zembrzus Wielki
 Zembrzus-Mokry Grunt